Natalia Safronova (1979-), joueuse de volley-ball russe
 Natalia Safronova, nom russifié de l'athlète biélorusse Natallia Safronava (1974-), spécialiste du triple-saut.